Duwu är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, nära eller i provinshuvudstaden Fuzhou.

Runt Duwu är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Fuzhou,  km sydost om Duwu. Trakten runt Duwu består till största delen av jordbruksmark. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina